Sallerups församling kan syfta på tre tidigare församlingar i Lunds stift:

 Södra Sallerups församling
 Västra Sallerups församling
 Östra Sallerups församling